ERM est un sigle qui peut faire référence à :
 Electronic resource management (en français gestion des ressources électroniques) ;
 École royale militaire.

 Erm, un village situé dans la commune néerlandaise de Coevorden ;
 Achterste Erm, un village situé dans la commune néerlandaise de Coevorden.